Zalas (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Zalas (gromada w powiecie kolneńskim)